Dog Eat Dog — banda norte-americana
Dog Eat Dog (livro) — de Edward Bunker
Dog Eat Dog (álbum) — da banda Warrant
Dog Eat Dog (filme) — de 2016

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura